Sezon 2011/2012 jest 73. sezonem drugiego poziomu rozgrywek w Albanii w piłce nożnej i czternastym rozgrywanym pod nazwą "Kategoria e Parë". Sezon rozpoczął się 10 września 2011 roku, a zakończy 12 maja 2012 roku. Zwycięzcą  została drużyna . Liga liczy szesnaście drużyn.

Drużyny

Tabela

Wyniki 
W Albanii rozgrywa się dwie rundy spotkań piłkarskich. Wszystkie drużyny grają ze sobą mecz jako gospodarz i rewanż na wyjeździe, w sumie 30 meczów.

Baraże o Kategorię e Parë

Strzelcy 
Stan na 12 maja 2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Albanii
2012 w Albanii